Attrill ist der Familienname folgender Personen:
 Louis Attrill (* 1975), britischer Ruderer
 Peter Attrill (* 1929), australischer Segler
 William Attrill (1868–1939), britischer Cricket- und Fußballspieler